Claus Clausen er navnet på flere personer:

 Claus Clausen (forlægger) (født 1943) – dansk forlægger (Claus Jørn Clausen)
 Claus Clausen (atlet) (født 1963) – dansk atlet